Theopolis ou Théopolis signifie « cité de Dieu » en grec et peut désigner les lieux suivants :

 Un établissement fondé par le préfet du prétoire des Gaules, Claudius Posthumus Dardanus, au  près de Sisteron.
 Le nom porté provisoirement par Antioche au , qui lui fut donné dans l'espoir de mettre fin aux séismes dévastateurs après celui de 526.